Lago Toro o laguna Toro puede referirse a:
 Lago Toro (Huerquehue), un lago en el parque nacional Huerquehue de Chile;
 Laguna El Toro, una laguna ubicada al norte de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, Chile; 
 Lago del Toro, en la cuenca del río Serrano del parque nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, Chile.